Sønstevold ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Sønstevold (* 1992), norwegische Fußballspielerin
 Gunnar Sønstevold (1912–1991), norwegischer Komponist